Plum ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Plum (1869–1951), deutsche Politikerin (SPD, KPD)
 Alois Plum (* 1935), deutscher Künstler
 August Plum (1815–1876), dänischer Genremaler
 Bernhard Plum (* 1965), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Camilla Plum (* 1956), dänische Autorin und Moderatorin
 Christina Plum (1605/1606–16. Januar 1630), bekanntes Opfer der Kölner Hexenverfolgung
 Hubert Plum (1856–1927), deutscher Erfinder und Buchautor 
 Jean-Marie Plum (1899–1944), Komponist und Organist
 Jørgen Munk Plum (1925–2011), dänischer Leichtathlet und Tierarzt
 Kelsey Plum (* 1994), US-amerikanische Basketballspielerin
 Lauren Plum (* 1992), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Martin Plum (* 1982), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Michael Plum (* 1960), deutscher Tischtennisspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Plum (Kentucky)
 Plum (Pennsylvania)
 Plum (Texas)

Literarische Figur:
 Plum, Hauptfigur einer Geschichte von Wilhelm Busch, siehe Plisch und Plum

Schiffsname:
 Plum, Fischkutter der Reederei F. Laeisz in Hamburg; siehe Kremer 21-Meter-Typ

Siehe auch:
 Plum Township
 Plum Point
 Plum Island, mehrere US-amerikanische Inseln